Název Stašov nesou dvě obce: 

 Stašov (okres Beroun), asi 4 km jihozápadně od Zdic v okrese Beroun
 Stašov (okres Svitavy), asi 8 km jihovýchodně od Poličky v okrese Svitavy

rybník
 Stašov (rybník), rybník na území obce Dobev v okrese Písek, na Dobevském potoce severně od vsi